Бледин:

 Бледин — сын Мэнарха, правителя Феррега, Талгарта и Маура
 Бледин ап Кинвин — валлийский правитель из дома Матравала, король Гвинеда и Поуиса